Graceland je venkovské sídlo v Memphisu, kde v letech 1957–1977 žil zpěvák Elvis Presley.Další významy jsou uvedeny níže:

 Graceland (hřbitov) – hřbitov v illinoiském Chicagu
 Graceland (album) –  album Paula Simona z roku 1986
 Graceland (píseň) – eponymní píseň ze Simonova alba
 GraceLand – román Chrise Abaniho z roku 2004
 Graceland (seriál) – americký televizní seriál z roku 2013